

Q 

Q
Musiklabel Q